Dannowski ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Werner Dannowski (1933–2016), deutscher evangelischer Theologe und Autor
 Nico Dannowski (* 1996), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch:
 Danowski